Le Championnat de France de rugby à XV de Régionale 1 2022-2023 est la  du Championnat de France de rugby à XV de Régionale 1.

Le huitième niveau du championnat oppose deux cent quarante-huit clubs français répartis en douze groupes régionaux.

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Clubs participants

Compétition

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Groupe Bourgogne-Franche-Comté 
Le championnat de Régionale 1 2022-2023 de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté comporte une poule unique de onze clubs dont huit clubs qui ont disputé le championnat Honneur 2021-2022, un club relégué de Fédérale 3 (RC Buxy) et deux clubs promus de Promotion Honneur (AS Chablis et RC XV Charollais-Brionnais). Le tour principal se déroule en onze journées aller et onze journées retour, du  au , chaque journée étant composée de cinq matchs avec une équipe exempte.

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Bretagne

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Centre-Val de Loire

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Grand Est

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Hauts-de-France

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Île-de-France 
Dans chacune des deux poules, la phase qualificative se déroule en neuf journées aller et neuf journées retour, du  au , chaque journée étant composée de cinq matchs.

Clubs participants

Compétition

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Groupe Normandie

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Clubs participants

Compétition

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Poule 5 

|}

Groupe Occitanie

Clubs participants

Compétition

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Groupe PACA-Corse

Clubs participants

Compétition 

|}

Groupe Pays de la Loire

Clubs participants

Compétition 

|}

Notes et références

Notes

Références 

Championnat de France de rugby à XV de Régionale 1
Rugby à XV M8
Championnat M8